Ребић је хрватско и српско презиме. Оно се може односити на:
 Младен Ребић (рођ. 1981), српски економист
 Никола Ребић (рођ. 1995), српски кошаркаш

Види још 
 Ребић, насељено мјесто у Хрватској
 Ребићи, насељено мјесто у Хрватској

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена